Кубок Швеції з футболу 2015—2016 — 60-й розіграш кубкового футбольного турніру у Швеції. Титул вперше здобув «Геккен» (Гетеборг).

Календар

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 серпня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 серпня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 серпня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 листопада 2015

|}

Груповий етап

1 група 

|valign="top"|

2 група 

|valign="top"|

3 група 

|valign="top"|

4 група 

|valign="top"|

5 група 

|valign="top"|

6 група 

|valign="top"|

7 група 

|valign="top"|

8 група 

|valign="top"|

Чвертьфінали 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 березня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 березня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 березня 2016

|}

Півфінали 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 березня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 березня 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Швеції на soccerway 

2015–2016
Швеція
Швеція
2015 у шведському спорті
2016 у шведському спорті